António Mendes Bordalo (Rio de Janeiro, 1750 — 1806) foi um poeta e crítico brasileiro.

Formou-se em Direito Canônico na Universidade de Coimbra, advogando pela Casa de Suplicação em Lisboa. 
Se tornou importante como um dos primeiros poetas brasileiros influenciando a sua literatura.

Obras

Poesia
A casa de jogo 
Epístola a Martinho de Mello e Castro Poesia    
Ode a D. João de Almeida

Critica
Coleção dos Novos Improvisos de Bocage na sua Moléstia, 1805   
Os abusos da Magistratura

Referências
Gonzaga e outros poetas de Domingos Carvalho da Silva em 1970 com 202 páginas, citado na página 140.
O Brasil literário, historia da literatura brasileira de Ferdinand Wolf de 1955 com 359 páginas, citado na página 121.
Os varões illustres do Brazil durante os tempos coloniáes de João Manuel Pereira Silva de 1858, citado na página 330. 

Antonio Jose Vitorino Barros